Центр-Юг — бывшая чартерная авиакомпания, базировавшаяся в аэропортах: Белгород, Пермь.

Деятельность 
Основным видом деятельности авиакомпании являлись чартерные и VIP перевозки пассажиров по России и странам СНГ.
Являлся официальным перевозчиком волейбольного клуба ВК «Локомотив-Белогорье».

С 01 октября 2015 года ООО «Авиакомпания «Центр-Юг» приостановила свою операционную деятельность в соответствии с решением Росавиации. Решение о приостановлении с 01 октября 2015 года действия сертификата эксплуатанта ООО «Авиакомпания «Центр-Юг» (в соответствии с приказом Росавиации от 16.09.2015 года № 598) было принято на основании внеплановой инспекционной проверки, по итогам которой в авиакомпании были выявлены серьёзные нарушения действующего воздушного законодательства: под видом чартерной авиакомпании перевозчик осуществлял регулярные рейсы. 23 октября 2015 года сертификат эксплуатанта аннулирован.

Флот 
По состоянию на июнь 2015 года активный флот авиакомпании состоял из 2 самолётов типа Ту-134 и 3-х самолётов Sukhoi Superjet 100

География полётов 
Авиакомпания осуществляла чартерные перевозки по России. Основными пунктами направления из аэропорта Белгород являлись Москва (Внуково) Нижний Новгород (Стригино), Анапа (Витязево) и другие пункты по желанию заказчика. Также выполнялись рейсы в Москву из Липецка и Старого Оскола. Авиакомпания связывала Белгород с другими городами России на чартерной основе.

Летом 2012 года осуществлялся регулярный рейс Москва — Апатиты на самолёте Ту-134.

Также авиакомпания «Центр-Юг» выполняла рейсы по вахтовым направлениям : Когалым, Норильск, Ямбург, Новый Уренгой. С 10 июня 2013 по 2015 год авиакомпания вновь начала выполнять регулярные рейсы из Белгорода в Москву, Санкт-Петербург, Надым и Сургут, а также из Москвы в Надым и из международного аэропорта Калуга в республику Крым на самолёте Sukhoi Superjet 100.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Упразднённые авиакомпании России
Транспорт Белгорода
Транспорт Перми